Herrmann Gutzmann kan syfta på följande personer:

* Hermann Gutzmann (1865–1922), tysk medicinare, grundare av foniatriken i Tyskland
 Hermann Gutzmann (1892–1972), tysk medicinare, grundare av den första logopedläroanstalten i Tyskland